Zaine est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Zaine est un prénom masculin notamment porté par :
 Zaine Francis-Angol (1993-), footballeur antiguais et barbudien ;
  (1957-), auteur-compositeur-interprète néo-zélandais ;
  (1996-), footballeur australien de football australien ;
 Zaine Pierre (1993-), footballeur sainte-lucien.

Patronyme 

 Rod Zaine (1946-2022), joueur de hockey sur glace canadien.